Vass László (?–1738) naplóíró
 Vass László (1780–1842) egyetemi tanár, apát-kanonok, egyháztörténész
 Vass László (1902-1990) rákospalotai tüdőorvos, díszpolgár
 Vass László (1905-1950) újságíró, kritikus
 Vass László (1917–1954) Kossuth-díjas bányamérnök
 Vass László (1921) állami díjas bányamérnök
 Vass László (1943) labdarúgó (Diósgyőri VTK)
 Vass László (1946) patológus orvos
 Vass László (1950) labdarúgó, edző (Honvéd)
 Vass László (1952) politológus, egyetemi tanár, a BKF, majd Metropolitan Egyetem rektora volt 2001-2018-ig
 Vass László (?–) tájfutó

Hasonló néven
 Vass László Levente (1955–1979) erdélyi magyar költő

 Vas László
 Vas László (1959) zenész
 Vas László (1965–2018) plébános
 Vas László (1971) labdarúgó, edző

Jegyzetek